Ле-Бурже () — топоним в Иль-де-Франсе:
 Ле-Бурже — коммуна во Франции, в департаменте Сен-Сен-Дени.
 Ле-Бурже — бывший аэропорт во Франции, занимаемый Музеем авиации и космонавтики.
 Ле-Бурже — международный авиасалон, регулярно проходящий в одноимённом аэропорте.
 Ле-Бурже — станция на линии RER B, обслуживающая одноимённую коммуну.
 Ле-Бурже — французская текстильная компания.
 Ле-Бурже — французский сорт хлеба.

См. также 
 Бурже